La Les Paul Faded DC est une guitare électrique de modèle Gibson Les Paul commercialisée par Gibson.

Notes et références 

Guitare électrique
Les Paul Faded DC